Храм Трёх Святителей — название православных храмов, освящённых во имя святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Обиходные названия: Трёхсвятская церковь, Трёхсвятительская церковь, Трёхсвятский собор.

Престольный праздник — Собор трёх святителей, отмечаемый .

Россия

Москва и область 
 Храм Трёх Святителей на Кулишках — в Москве.
 Церковь Трёх Святителей — в посёлке Белоомут Луховицкого района.
 Церковь Трёх Святителей — в деревне Волынщино Рузского городского округа.

Другие 
 Церковь Трёх Святителей — в селе Голопёрово Ярославской области.
 Собор Трёх Святителей Спасо-Елеазаровского монастыря — в деревне Елизарово Псковской области.
 Церковь Трёх Святителей — в селе Карачельское Курганской области.
 Храм Трёх Святителей — в станице Ленинградской Краснодарского края.
 Церковь Трёх Святителей — в Нижнем Новгороде.
 Церковь Трёх Святителей — в селе Сабур-Мачкасы Мордовии.
 Церковь Трёх Святителей на Васильевском острове — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Трёх Святителей — в Саранске.
 Храм Трёх Святителей — в Симферополе.
 Собор Трёх Святителей — в Советске Калининградской области.
 Церковь Трёх Святителей — в Тюмени.

Азербайджан 
 Трёхсвятительская церковь — в Шеки.

Белоруссия 
 Собор Трёх Святителей — в Могилёве.

Румыния 
 Собор Трёх Святителей — в Тимишоаре.

Украина 
 Трёхсвятительская церковь — в Киеве (утрачена).
 Трёхсвятительская церковь — в селе Лемеши Черниговской области.
 Трёхсвятительская церковь — в Харькове.

Франция 
 Храм Трёх Святителей — в Париже.

См. также 
 Трёхсвятский монастырь
 Ясский Трёхсвятительский монастырь
 Храм Трёх Святителей Московских